Die Parmacelloidea sind eine Überfamilie der Landlungenschnecken (Stylommatophora), in der Nacktschnecken zusammengefasst werden, die noch ein kleines Gehäuse in ihrem Mantelschild besitzen.

Merkmale 
Die Parmacelloidea sind mittelgroße bis große Nacktschnecken, die ausgestreckt bis 20 cm Länge erreichen können. Bei den erwachsenen Tieren ist im Mantelschild noch ein kleines Schälchen vorhanden, das ein Rudiment des ursprünglichen Schneckengehäuses ist. Bei den Mantelschnegeln können sich die gerade geschlüpften Jungtiere sogar noch in das kleine Gehäuse zurückziehen, bevor es vom Mantelschild überwachsen wird und nur noch plattenförmig weiterwächst. Die Parmacelloidea sind durch eine hufeisenförmige Grube auf dem Mantelschild charakterisiert. Das Merkmal wird als apomorphe Übereinstimmung gedeutet.

Lebensweise und Vorkommen 
Die Arten der Parmaceloidea sind überwiegend Pflanzenfresser, die aber auch Aas fressen oder Fleischfresser. Sie kommen in feuchten, aber auch in trockenen Habitaten vor. Die Vertreter der Überfamilie waren ursprünglich auf Europa, Nordafrika und Westasien beschränkt. Einzelne Arten sind heute aber weltweit verschleppt worden.

Systematik 
Die Überfamilie wird in drei Familien untergliedert:
 Kielschnegel (Milacidae Ellis, 1926)
 Mantelschnegel (Parmacellidae P. Fischer, 1856)
 Trigonochlamydidae Hesse, 1882
Der Familien- und Überfamilienname Cryptellidae Gray, 1855 bzw. Cryptelloidea ist der älteste wissenschaftliche Name für diese Familiengruppe. Er geriet allerdings in Vergessenheit und wird als nomen oblitum (vergessener Name) angesehen. Damit bleibt der Name Parmacellidae gültig.

Phylogenie 
Bernd Hausdorf hat 1998 eine umfassende kladistische Verwandtschaftsanalyse der Limacoidea s. l. (= "Limacoid clade" sensu Bouchet und Rocroi 2005) publiziert. In diesem Kladogramm bilden die Parmacelloidea das Schwestertaxon einer unbenannten Gruppe bestehend aus den eigentlichen Limacoidea (s. str.), den Zonitoidea und den Helicarionoidea. Die interne Phylogenie innerhalb der Parmcelloidea ist bisher noch nicht aufgelöst worden.

Literatur 
 Philippe Bouchet und Jean-Pierre Rocroi: Part 2. Working classification of the Gastropoda. Malacologia, 47: 239–283, Ann Arbor 2005 
 Bernhard Hausdorf: Phylogeny of the Limacoidea sensu lato (Gastropoda: Stylommatophora). In: Journal of Molluscan Studies. 64: 35–66, London 1998 
 Arkadij A. Schileyko: Treatise on Recent Terrestrial Pulmonate Molluscs Part 10 Ariophantidae, Ostracolethidae, Ryssotidae, Milacidae, Dyakiidae, Staffordiidae, Gastrodontidae, Zonitidae, Daudebardiidae, Parmacellidae. In: Ruthenica. Supplement 2(10): 1307–1466, Moskau 2003

Weblinks 

 [ Fauna Europaea]

Lungenschnecken
Pulmonata